

Cinema
 Accused – film diretto da Edmund Lawrence (1914)
 Accused – film diretto da Dell Henderson (1925)

Televisione 
 Accused – serie televisiva statunitense (1958)
 Accused – serie televisiva britannica (1996)
 Accused – serie televisiva britannica (2010)
 Accused (Accusé) – serie televisiva francese del 2015

Musica
 The Accüsed – gruppo hardcore punk statunitense